Moorbach ist der Name von Fließgewässern:

 Moorbach (Aa), linker Zufluss des Johannisbachs oder Aa bei Schildesche im kreisfreien Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Ahauser Aa), rechter Zufluss der Ahauser Aa bei Wessum (Ahaus), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Beilbach), linker Zufluss des Beilbachs nahe Oelde, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Bever), rechter Zufluss der Bever vor der Bevertalsperre bei Levenhausen (Wipperfürth), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Breinsbach), linker Zufluss des Breinsbachs (zur Saar) in Taben-Rodt, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Moorbach (Gersprenz) oder Dorfbach, linker Zufluss der Gersprenz bei Wersau, Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Moorbach (Hasselbach), rechter Zufluss des Hasselbachs in Pivitsheide V. H. (Detmold), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Holzbach), rechter Zufluss des Holzbachs (zum Losheimer Bach) nach Rappweiler, Gemeinde Weiskirchen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Moorbach (Körbeltalbach), rechter Zufluss des Lauterbachs (rechter Oberlauf des Körbeltalbachs, zur Biber, zum Hochrhein) in Uttenhofen, Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Moorbach (Leutenau), rechter Oberlauf der Leutenau (zur Brend) bis gegenüber Bauersberg, Stadt Bischofsheim an der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Moorbach (Niers), linker Zufluss der Niers beim Haus Caen (Straelen), Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Odenbach), linker Zufluss des Odenbachs nach dem Bügenmühlerhof (Niederkirchen (Westpfalz)), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Moorbach (Ölbach), linker Zufluss des Ölbachs in Vreden, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Rabnitzbach), rechter Zufluss des Rabnitzbachs oder der Rabnitz bei Hermsdorf, Markt Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Moorbach (Schutbach), linker Zufluss des Schutbachs nahe Recke, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Staierbach), rechter Zufluss des Staierbachs vor Bad Hönningen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Moorbach (Volkach), rechter Zufluss der Volkach (zum Main) vor Zeilitzheim, Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Moorbach (Werfener Bach), linker Zufluss des Werfener Bachs bei Werfen (Bünde), Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Werse), linker Zufluss der Werse bei Albersloh-Hemisburg (Sendenhorst), Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach oder Fischgraben, rechter Zufluss der Werra nach Barchfeld (Barchfeld-Immelborn), Wartburgkreis, Thüringen
 Moorbach (Wickriede), rechter Zufluss der Wickriede nahe Neuenbaum (Hille), Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Moorbach (Wied), linker Zufluss der Wied nach Altwied (Neuwied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Mohrbach
 Moorkanal
 Moorgraben
 Moorwasser
 Morbach (Begriffsklärung)